Philipp der Kühne steht für folgende Personen:

* Philipp der Kühne (1245–1285), Kapetinger und König von Frankreich, siehe Philipp III. (Frankreich)
 Philipp der Kühne (1342–1404), Herzog von Burgund und Begründer des jüngeren Hauses Burgund, siehe Philipp II. (Burgund)